Die Spielzeit 1968/69 war die inoffizielle Spielzeit der Meisterschaft im Handball.

Modus 
Die 7 Mannschaften spielten eine Hin- und Rückrunde.

Rangliste

Meistermannschaft von LC Brühl

Einzelnachweise 

Inoffiziell
Handballsaison 1968/69